Aleksandar Kitić – calciatore bosniaco
 Elena Kitić – cantante serba
 Mile Kitić – cantante serbo
 Svetlana Dašić-Kitić – ex pallamanista bosniaca